Первый розыгрыш чемпионского титула в рамках «Первого Всеукраинского праздника физкультуры» состоялся с 11 по 18 августа 1921 года в столице Украины — Харькове. Отборочные соревнования проходили по региональному принципу. Из 12-ти входивших в состав УССР губерний, своих представителей на республиканский праздник физкультуры прислали представители 7-ми (Донецкой, Екатеринославской, Киевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Херсонской), при чем последние делегировали сразу две команды - из Николаева и Херсона. Таким образом, за медали сражалось 8 участников, представленных как сборными городов, так и отдельными командами, выступавшими под флагами городских сборных. Первым чемпионом Украины стала сборная Харькова.

Губернские праздники физкультуры

Донецкая губерния 

Соревнования проводились в Таганроге

Всеукраинский праздник физкультуры

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Итоговая таблица

Ссылки 
 Статистика RSSSF
 Статистика UkrSoccerHistory

Чемпионат УССР по футболу
Футбол в Европе в 1921 году